Sorana Cîrstea era la detentrice del titolo, ma quest'anno ha partecipato al BGL Luxembourg Open.

Il singolare del torneo di tennis Open GDF Suez Région Limousin 2012, facente parte della categoria ITF Women's Circuit, ha avuto come vincitrice Claire Feuerstein che ha battuto in finale Maryna Zanevs'ka 7–5, 6–3.

Seeds 

  Aleksandra Panova (secondo turno)
  Kristina Mladenovic (secondo turno)
  Stéphanie Foretz Gacon (secondo turno)
  Kimiko Date-Krumm (quarti di finale)

 Eléni Daniilídou (primo turno)
 Stefanie Vögele (semifinali)
 Karin Knapp (secondo turno)
 Zhang Shuai (Primo turno, ritiro)

Tabellone

Finali

Top half

Bottom half

Collegamenti esterni 
 
 

Open GDF Suez Région Limousin 2012